obwód białostocki – obwód w granicach Rosji
 obwód białostocki – obwód w granicach Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej